Герасимчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Герасимчук, Анатолий Максимович (род. 1930) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Герасимчук, Василий Иванович (1880—1944) — российский и советский историк. Член Научного общества им. Т. Шевченко. 
 Герасимчук, Давид Иванович (1916—1978) — Герой Советского Союза.
 Герасимчук, Михаил Иванович (1947—2013) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады Украины.

 Герасимчук, Лидия Павловна (1922—1958) — украинская советская балерина.

См. также 
 Герасимук